Audette ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Held Audette (1939–2013), US-amerikanische Malerin und Fotografin
 Donald Audette (* 1969), kanadischer Eishockeyspieler